Машкарин — русская фамилия. Известные носители:
 Машкарин, Владимир Петрович (род. 1956) — депутат городской думы города Новороссийска.
 Машкарин, Денис Николаевич (род. 1973) — российский футболист.
 Машкарин, Иван Николаевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.